Des autoroutes de plusieurs pays portent le code A501 :
  Autoroute belge A501, courte autoroute de la région de La Louvière
  Autoroute française A501, courte autoroute de la région d'Aubagne
  Autoroute marocaine A501, pénétrante de Tanger.